

Forme AOD 

AOD peut faire référence à :
 anticoagulant oral direct, une classe de médicaments anticoagulants ;
  ;
 audio on demand, selon l'article lecture en continu ;
 , l'épaisseur optique des aérosols ;
 , une fonctionnalité de certains appareils Samsung ;
 procédé AOD (où AOD signifie argon oxygen decarburization), un procédé utilisé dans la fabrication des aciers inoxydables.

Forme Aod 

Aod peut faire référence à :
 Aod ou Ehud, un personnage de la Bible ;
 Aod ou Aedth Mac Brice, un saint chrétien irlandais.